A Temporada da Deutsche Tourenwagen Masters de 2006 foi a sétima temporada do formato masters. A série teve dez rodadas. O alemão Bernd Schneider conquistou o título.

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
2006 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 2006